IX турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 25 апреля по 16 сентября 2001 года. В соревнованиях приняла участие 31 команда: 12 представителей Суперлиги, 10 коллективов высшей лиги «А» и 7 — высшей лиги «Б», а также допущенные вне конкурса 2 сборные России — молодёжная 1981/82 и юношеская 1983/84 годов рождения.

В третий раз подряд обладателем Кубка стал «УЭМ-Изумруд», обыгравший в финале хозяина финального турнира пермский «Уралсвязьинформ» — 3:0.

Лучшим игроком финального турнира признан нападающий «УЭМ-Изумруда» Александр Богомолов.

Предварительный этап 
На предварительном этапе было проведено 5 зональных турниров. Представители зоны Москвы играли в два круга по разъездному календарю и три сильнейших команды вышли в полуфинальный этап; в других зонах игры проводились в два круга по туровой системе (1-й тур — с 25 по 31 мая, 2-й тур — с 11 по 17 июня), в финальный этап выходили от 1 до 3 команд.

Команда «Октан», завоевав право участия в полуфинальном турнире, отказалось от этого, став хозяином утешительного турнира за 13—20-е места. Право борьбы за места с 1-го по 12-е передано «Динамо-УВО» (Нижний Новгород).

Зона 1. Москва 
Матчи прошли с 25 апреля по 16 июня.

Зона 2. Северо-Запад 
1-й тур прошёл в Ярославле, 2-й тур в Санкт-Петербурге.

Зона 3. Юг 
1-й тур прошёл в Воронеже, 2-й тур в Белгороде.

Зона 4. Урал 
1-й тур прошёл в Казани, 2-й тур в Екатеринбурге.

Зона 5. Сибирь 
1-й тур прошёл в Красноярске, 2-й тур в Нижневартовске.

Утешительный этап за 13—20-е места 
Матчи прошли с 10 по 15 сентября в Новокуйбышевске.

Группа А

Группа Б

За 17—20-е места

За 13—16-е места

За 19-е место

За 17-е место

За 15-е место

За 13-е место

Финальный этап 
Матчи прошли с 8 по 14 сентября в Перми. По две команды из каждой подгруппы выходили в полуфинал.

Группа А

Группа Б

Финальные и классификационные игры 
Финальные и квалификационные игры проходили в Перми 15—16 сентября.
15 сентября

За 9—12-е места

За 5—8-е места

За 1—4-е места 

16 сентября

За 11-е место

За 9-е место

За 7-е место

За 5-е место

За 3-е место

Финал

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2001/2002

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

2001 год в волейболе